Николетина Бурсаћ се може односити на:

Николетина Бурсаћ, измишљени лик из романа и приповедака писца Бранка Ћопића.
Николетина Бурсаћ, југословенски играни филм из 1964. године
Николетина Бурсаћ, југословенски ТВ филм из 1958. године

Види још 
 Доживљаји Николетине Бурсаћа, роман писца Бранка Ћопића из 1956. године